Bremer River ist der Name folgender Flüsse in Australien:

 Bremer River (Northern Territory), auf Melville Island, Northern Territory
 Bremer River (Brisbane River), Nebenfluss des Brisbane River in Queensland
 Bremer River (Murray River), Nebenfluss des Murray River in South Australia
 Bremer River (Western Australia), mündet in den Indischen Ozean